Augustin Vince (1780–1859) altábornagy, a bécsújhelyi katonai akadémia tanára
 Augustin Vince (1909–1965) orvos, belgyógyász, röntgenológus